A moher lehetséges jelentései:
Moher (szálasanyag)
Moher (földrajzi hely)
Moher-sziklák, ír átírással: Mhothair